Половое поведение — поведение индивида, связанное с реализацией его половой потребности.

Следует различать:
 Сексуальность человека и его сексуальное поведение — совокупность биологических, психофизиологических, душевных и эмоциональных реакций, переживаний и поступков человека, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения.
 Половое поведение животных — совокупность поведенческих комплексов, обычно (но не всегда) связанных с осуществлением репродуктивной или копулятивной функции.